Puls o poranku – nieemitowane już dwugodzinne poranne pasmo informacyjne w TV Puls, wzorowane na amerykańskich programach typu morning show (magazyn poranny). 

Scenografia, w której realizowany był program, znajduje się w części tego samego studia, które wykorzystywane było do wieczornego programu informacyjnego Puls Raport.

Ważnym elementem programu były informacje przedstawiane w formie nadawanych w stałych odstępach czasu fleszowych wejść "Puls Raportu", które najczęściej prowadziła Olga Ptasińska. W paśmie pojawiały się także krótkie rozmowy z politykami, publicystami, ekspertami, czy gwiazdami show-biznesu na różne tematy. Przedstawiana była również prognoza pogody. 

Gospodarzami byli: Katarzyna Olubińska oraz Jacek Pawlewski. Na początku współprowadzącą program była Sylwia Paszkowska. Program emitowany był od poniedziałku do piątku od 7:00 do 9:00.

Program zdjęto z anteny po rozwiązaniu redakcji informacyjnej stacji.

Telewizyjne programy informacyjne
Telewizyjne magazyny poranne
Programy TV Puls